Der Inspektor steht für:
 Der Inspektor (Film), britisch-US-amerikanischer Spielfilm von Philip Dunne
 Der Inspektor (Cartoons), amerikanische Cartoonsreihe

Siehe auch:
 Inspektor
 Inspector